Олег Буткевич: Буткевич, Олег Викторович (1924—2007) — советский скульптор, искусствовед.
 Буткевич, Олег Чеславович (род. 1972) — белорусский прелат, епископ Витебска.